Kuafuidae — ископаемое семейство из подотряда Стебельчатобрюхие отряда Перепончатокрылые насекомые (Hymenoptera). Семейство рассматривается как предположительно базальное для Vespomorpha и для всей группы жалящие.

Описание 
Длина от 4 до 12 мм. Усики полимерные с более чем 13 члениками, скапус короткий. Мезонотум с нотаулями. Жилкование полное (развиты все главные жилки) и плезиоморфное, как у †Ephialtitidae. Яйцеклад длинный.

Систематика и история изучения 
Семейство Kuafuidae было впервые выделено в 2010 году российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва, Россия) вместе с китайским коллегой Х. Чжаном (H. Zhang) по типовому роду †Kuafua с неясным систематическим положением в статусе infraorder incertae sedis. В дальнейшем в него включили ещё 2 рода из семейства †Bethylonymidae.

Филогенетические связи семейства можно проиллюстрировать следующей кладограммой:

Классификация 
На сентябрь 2020 года в семейство включают 3 вымерших рода, живших в юрском периоде:
 † Род 
 † Arthrogaster seticornis — Казахстан
 † Род 
 † Kuafua polyneura — Казахстан
 † Род 
 † Leptogastrella leptogastra — Китай

Примечания

Литература 
 
 
 Brothers D. J. Phylogeny and evolution of wasps, ants and bees (Hymenoptera, Chrysisoidea, Vespoidea, and Apoidea) // Zoologica Scripta. — 1999. — Vol. 28. — P. 233—249.
 Pilgrim E., von Dohlen C. & Pitts J. Molecular phylogenetics of Vespoidea indicate paraphyly of the superfamily and novel relationships of its component families and subfamilies // Zoologica Scripta. — 2008. — Vol. 37, no 5. — P. 539—560. — .

†
†
Вымершие перепончатокрылые
Насекомые юрского периода
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным